Бојић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Андрија Бојић (рођ. 1993), српски кошаркаш
 Георгије Бојић (1908—1946), официр Југословенске војске
 Љубиша М. Бојић (1912—1980), српски адвокат
 Миладин Бојић (1889—1938), српски земљорадник и учесник два Балканска рата
 Милутин Бојић (1892—1917), српски песник

Измишљени лик 
 Баћко Бојић, лик из телевизијске серије Бела лађа

Види још 
 Бојић, насеље у Србији

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена
Хрватска презимена